32-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1991 () проводился в городе Саскатун (Саскачеван) c 23 февраля по 2 марта 1991 года. В провинции Саскачеван чемпионат проводился в 4-й раз, в Саскатуне — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1991, который состоялся в марте 1991 в городе Виннипег (Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1992.

Также (только на этом чемпионате) победитель получал право представлять Канаду на зимних Олимпийских играх 1992, проведенных в феврале 1992 в городе Альбервиль (Франция), где турнир по кёрлингу проводился как показательный вид спорта. Во все последующие предолимпийские годы «команда Канады» по кёрлингу на Олимпиаду отбиралась через отдельный турнир — Канадский олимпийский отбор по кёрлингу ().

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Джулия Саттон; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Нью-Брансуик (скип Heidi Hanlon). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Хизер Хьюстон).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф со 3-го места

Тай-брейки 
В 1-м раунде встречались команды Саскачевана и Альберты; проигравший занимал итоговое 5-е место. Во 2-м раунде победитель 1-го раунда встречался с командой Онтарио за выход в полуфинал плей-офф, где встретится с командой Нью-Брансуика; проигравший во 2-м раунде занимал общее 4-е место.

По результатам тай-брейков в плей-офф вышла команда Онтарио, итоговое 4-е место заняла команда Саскачевана, итоговое 5-е — команда Альберты.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1991 и чемпионате Канады 1992 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. )

Приз, на чемпионате 1991 года названный в честь Веры Пезер (четырёхкратная чемпионка Канады по кёрлингу), получила Элисон Горинг («команда Канады»).

Примечания

Ссылки 
 1991 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1991 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1991
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1991

1991
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 1991 году
Февраль 1991 года
Март 1991 года